

Persone 
 Marino Boldrin (1915-2000) – imprenditore e dirigente sportivo italiano

 Michele Boldrin (1956) – economista italiano